Höhenlage steht für:

 geodätisch den lotrechten Abstand von einer Referenzfläche, siehe Höhe #Höhenlage

Siehe auch:
 Höhenstufe (Begriffsklärung)